Balear, puede referirse a:

 Balear, dialecto del catalán.
 Balear (buque), primer buque a vapor en realizar la travesía Barcelona-Palma de Mallorca.
 Balear, relativo a las Islas Baleares.
 Balear, disparar repetidamente con un arma de fuego.
 Balear Futbol Club, un club de fútbol desaparecido de Palma de Mallorca, España.
 Estadio Balear, un campo de fútbol de Palma de Mallorca.
 Mar Balear, un mar de la península ibérica.
 Convergència Balear, antiguo partido político.
 Regionalismo balear.
 Hondero balear, un cuerpo de ejército propio de la Edad Antigua , integrado por indígenas de las Baleares.